Церковь Кос(ь)мы и Дамиана (Козьмы и Демьяна) — название ряда храмов освящённых в честь святых Космы и Дамиана:

Белоруссия 
 Церковь Святых Космы и Дамиана (Городок) (1814)

Польша 
 Церковь Святых Космы и Дамиана (Баница) — церковь в селе Баница Горлицкого повята Малопольского воеводства.
 Церковь Святых Космы и Дамиана (Бартне, грекокатолическая) — церковь в селе Бартне Горлицкого повята Малопольского воеводства.
 Церковь Святых Космы и Дамиана (Бартне, православная) — церковь в селе Бартне Горлицкого повята Малопольского воеводства.
 Церковь Святых Космы и Дамиана (Блехнарка) — церковь в селе Блехнарка Горлицкого повята Малопольского воеводства.
 Церковь Святых Космы и Дамиана (Котань) — церковь в селе Котань Ясленского повята Подкарпатского воеводства.
 Церковь Святых Космы и Дамиана (Кремпна) — церковь в селе Кремпна Ясленского повята Подкарпатского воеводства.
 Церковь Святых Космы и Дамиана (Менцина-Велька) — церковь в селе Менцина-Велька Горлицкого повята Малопольского воеводства.
 Церковь Святых Космы и Дамиана (Сквиртне) — церковь в селе Сквиртне Горлицкого повята Малопольского воеводства.
 Церковь Святых Космы и Дамиана (Тылич) — церковь в селе Тылич Новосонченского повята Малопольского воеводства.

Россия 
в Москве
 Церковь Космы и Дамиана в Кадашах (снесена в 1930 году)
 Храм бессребреников Космы и Дамиана в Космодемьянском
 Церковь Космы и Дамиана на Маросейке
 Церковь Космы и Дамиана в Нижних Садовниках (разрушена в 1932 году)
 Церковь Космы и Дамиана в Старых Панех
 Церковь Космы и Дамиана в Таганской слободе (новая)
 Церковь Космы и Дамиана в Таганской слободе (старая)
 Храм Космы и Дамиана в Шубине
во Пскове
 Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья — церковь на Запсковье
 Церковь Косьмы и Дамиана с Гремячей горы — церковь на Запсковье
 Церковь Косьмы и Дамиана с Уток — утраченная церковь на Завеличье
 Старообрядческая церковь Косьмы и Дамиана (Псков)  — утраченная церковь на Запсковье
в других местностях
 Церковь Космы и Дамиана (Барышье) — в Брянской области
 Церковь Косьмы и Дамиана на Яруновой горе — в Суздале, Владимирская область
 Церковь Косьмы и Дамиана в Коровниках — в Коровниках, в настоящее время районе Суздаля
 Церковь Космы и Дамиана (Калуга) — в Калужской области
 Церковь Космы и Дамиана (Трёхречье) — в Кировской области
 Церковь Космы и Дамиана (Тёплое) — в Липецкой области
 Церковь Космы и Дамиана (Павелка) — в Липецкой области
 Церковь Космы и Дамиана (Логдуз) — в Вологодской области
 Церковь Косьмы и Дамиана (Королёв) — в Московской области
 Церковь Космы и Дамиана (Кузьмино) — в Ступинском районе Московской области
 Церковь Косьмы и Дамиана Сапёрного батальона — в Санкт-Петербурге, утрачена
 Церковь Космы и Дамиана (Кузайкино) — в Татарстане
 Церковь Косьмы и Дамиана (Кемцы) — в Тверской области
 Храм Космы и Дамиана (Тверь) — в Твери, уничтожен советской властью
 Храм Космы и Дамиана (Муром) — во Владимирской области
 Храм Космы и Дамиана (Набережные Челны) — в Татарстане
 Храм Святых Космы и Дамиана (Думиничи) — в Калужской области